Miejscowości w Polsce
 Piaski Pierwsze – nazwa niestandaryzowana, część wsi Piaski w woj. łódzkim w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Piaski Pierwsze – część wsi Kamieńczyk w woj. mazowieckim w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków